Pasquier (pron. fr. AFI: ) è l'adattamento in lingua francese di un toponimo che in lingua francoprovenzale indica un pascolo.

Geografia
 Le Pasquier – comune francese nel dipartimento del Giura, regione della Borgogna-Franca Contea
 Pasquier – frazione capoluogo del comune sparso italiano di Brusson, Valle d'Aosta

Persone
 Alice-Marie-Angèle Pasquier (1835-1914) – attrice teatrale francese
 Arthur Pasquier (1883-1963) – ciclista su strada e allenatore di ciclismo francese
 Étienne Pasquier, in latino Stephanus Paschasii (1529-1615)– scrittore, giurista e storico francese
 Étienne-Denis Pasquier, detto cancelliere Pasquier (1767-1862) – politico francese
 Luc-Marc des Pasquier, (1983) - compositore neoespressionista, musicologo e germanista italo-tedesco

Altro
 Brioche Pasquier – azienda alimentare francese